BJR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahar Dar (Etiopia)
 bjr – codice ISO 639-3 della lingua binumarien